Come steht für:
 Come (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1994
 Come (Lied), ein Song des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1994
 Come (Noiseprojekt), ein britisches Noiseprojekt
 Come (Rockband), eine US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Jean Baseilhac (Frère Côme)